Crevaux steht für:
 Crevaux (Tarija), Ort in Bolivien

Crevaux ist der Name von:
 Jules Crevaux (1847–1882), französischer Entdeckungsreisender